Pontejos puede referirse a:
 Pontejos (Cantabria), localidad del municipio de Marina de Cudeyo, Cantabria.
 Pontejos (Zamora), localidad del municipio de Morales del Vino, provincia de Zamora.